Пэй (Pei) — китайская фамилия (клан).

裴 — «полосатый».

Известные Пэй 裴 
 Пэй Сю (; 224—271) — министр, географ и картограф Царства Вэй периода Троецарствия.
 Пэй Сю (; 791—864) — чиновник, канцлер в правление императора Сюаньцзуна (846—859).
 Пэй Цзиньцзя (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, министр по делам ветеранов КНР с 24 июня 2022 года.
 Пэй Юйфан — сотрудник посольства КНР в РФ, полномочный министр, советник по делам образования.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии